Юинта може да се отнася за:
 Юинта, град в Юта, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Юинта (окръг, Уайоминг)
 Юинта (окръг, Юта)